Wyścig na 800 metrów stylem dowolnym mężczyzn podczas Mistrzostw Europy w Pływaniu 2012 rozegrany został w dniach 24-25 maja. Wzięło w nim udział 21 sportowców z 13 krajów.

Terminarz

Rekordy

Wyniki

Eliminacje 
Wyścigi eliminacyjne odbyły się 24 maja o godzinie 10:27. Do finału kwalifikowano zawodników z ośmioma najlepszymi wynikami. Na tym etapie rozgrywek islandzki pływak Anton Sveinn McKee ustanowił rekord kraju wynikiem 8:08.58.

Finał 
Finał odbył się 25 maja o godzinie 17:02.

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki mistrzostw

Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2012